Van (provincie), een Turkse provincie
 Van (district), een Turks district
 Van (stad), een Turkse stad
 Van (Texas), een Amerikaanse plaats
 Turkse Van, een Turks kattenras
 Vân, een Vietnamese meisjesnaam
 FC Van, een Armeense voetbalclub

Zie ook 
 Vanmeer, een meer in Turkije